Tobback ist der Nachname folgender Personen:

 Bruno Tobback (* 1969), belgischer Politiker
 Louis Tobback (* 1938), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Toback
 Tobak